Gallenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Gallenkamp (1890–1958), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg
 Everhardus Gallenkamp (1665–1717), deutscher Geistlicher, Priester und Abt des Klosters Marienfeld (1713–1717)
 Friedrich Gallenkamp (1818–1890), deutscher Jurist und Reichsoberhandelsgerichtsrat (1870–1879)
 Hans-Georg Gallenkamp (1916–2001), deutscher Unternehmer
 Hugo Gallenkamp (1859–1925), deutscher Jurist
 Wilhelm Gallenkamp (1820–1890), deutscher Pädagoge und Schulleiter

Gallenkamp bezeichnet:
 Gallenkamp (Lübbecke), eine parkähnliche Freifläche am Stadtzentrum von Lübbecke, Nordrhein-Westfalen